Ре́йнхардт () — фамилия немецкого происхождения.

 Рейнхардт, Алтея (род. 1996) — датская гандболистка.
 Райнхардт, Альфред Герман (1897—1973) — генерал-лейтенант вермахта, участник Первой и Второй мировых войн.
 Рейнхардт, Джанго (1910—1953) — джазмен.
 Райнхардт, Кнут (род. 1968) — немецкий футболист.
 Рейнхардт, Ларри (1948—2012) — американский рок-музыкант; гитарист игравший в группах Iron Butterfly и Captain Beyond.
 Рейнхардт, Макс (1873—1943) — режиссёр и актёр.
 Райнхардт, Николь (род. 1986) — немецкая каноистка.
 Райнхардт, Сибилла (род. 1957) — немецкая гребчиха.
 Рейнхардт, Эд (1913—1967) — американский художник-конструктивист.
 Рейнхардт, Эдгар (1914—1985) — немецкий гандболист.
 Райнхардт, Эмиль Альфонс (1889—1945) — австрийский писатель.

Созвучно 
 Рейнгард
 Рейнхард

См. также 
 Программа Рейнгардта (1934-35, ) — макроэкономическая программа, разработанная Фрицем Рейнгардтом.
 Операция Рейнхард (1942-43, ) — программа Третьего рейха по истреблению евреев и цыган.